Михаил Шервашидзе:
 Шервашидзе, Михаил Георгиевич (Хамуд-бей; 1806—1866) — Владетельный князь Абхазии с 1822 по 1866 год.
 Шервашидзе, Михаил Леванович (1871—1920) — полковник, командир 4-го гренадерского Несвижского полка.